Бежена́р — поширене в Україні прізвище молдовського походження.

Відомі носії:
 Беженар Андрій Іванович ( 1991) — український футболіст.
 Беженар Георгій Дмитрович — український педагог. Заслужений працівник освіти України (2007).
 Беженар Дмитро Олександрович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Беженар Микола Павлович ( 1954) — український вчений-матеріалознавець.
 Беженар Олег Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Беженар Сергій Миколайович ( 1970) — український футболіст і футбольний тренер. Колишній гравець національної збірної України.

Див. також 
 Беженарі () — село у повіті Вилча в Румунії.